Delphin est un sous-marin de poche allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Delphin est un prénom, signifiant dauphin. Il est porté par :

 saint Delphin de Bordeaux, évêque de Bordeaux au  ;
 Delphin Sirvaux est un acteur français (1882-1938) ;
 Delphin Alard, violoniste français ;
 Delphin Enjolras (1865-1945) peintre français ;
 Delphin Lacroix, acteur français ;

Homonymie de prénom